Il dottor Donald Horatio "Ducky" Mallard è un personaggio della serie televisiva NCIS - Unità anticrimine, interpretato da David McCallum.

Personaggio 
Come l'attore che lo interpreta, il dottor Mallard ha origini britanniche (per la precisione scozzesi), ha frequentato l'Università di Edimburgo e precedentemente il college a Eton. In seguito ha viaggiato molto per il mondo e le sue avventure vengono da lui stesso narrate durante i resoconti che deve fare a Gibbs, durante i quali viene quasi sempre interrotto (l'unico che rimane ad ascoltare è il suo assistente). Dovrebbe aver acquisito la cittadinanza americana negli anni Novanta, poi entrò a far parte dell'NCIS come anatomopatologo intorno all'anno 1996. È l'unico di tutta la serie a chiamare Abby con il suo nome di battesimo: Abigail. Vive con sua madre, malata di Alzheimer, e quattro cani welsh corgi pembroke, che sono alquanto noiosi e fastidiosi. In un episodio viene rapito e quasi ucciso per vendetta dalla famiglia di un criminale che ha contribuito a far condannare. Durante la settima serie si scoprirà che la mamma di Ducky è morta, dopo aver trascorso un periodo in una casa di riposo, e che Ducky ha intenzione di vendere la casa e i cani che gli ricordano troppo la madre. In un episodio lo si vede anche tentare di intraprendere una relazione con una dottoressa, che si scoprirà poi essere una serial killer.

Possiede una macchina inglese: una Morgan 4/4 della Morgan Motor Company da lui completamente restaurata e con la guida a destra. Ha lavorato in Afghanistan come medico volontario in un campo profughi negli anni '90, dove ha praticato l'eutanasia ad un ragazzo moribondo, che si scoprirà, veniva torturato con molti altri ospiti del campo da un agente della CIA senza scrupoli a sua insaputa. Per questo Ducky ha rischiato di essere accusato di crimini di guerra, fino a che Gibbs fa arrestare il vero colpevole. Il dottor Mallard viene anche accoltellato nello stesso episodio da una parente del ragazzo.

Nell'ultimo episodio (cliffhanger della nona stagione) in seguito ad una telefonata che comunicava l'attentato ai suoi colleghi avvenuto per mano di Harper Dearing, il dottore ha un grave attacco cardiaco e la sua sorte verrà svelata solo nella decima stagione.

Carattere 
Il dottor Mallard ha un carattere per lo più bonario, è molto spiritoso e socievole. È uno dei personaggi più caratteristici della serie. Gli unici casi in cui dimostra un carattere molto forte e quasi indisponente si verificano quando un poliziotto non rispetta la scena del crimine (per esempio spostando o frugando il cadavere), o in casi che lo coinvolgono personalmente. In un caso dice anche di aver buttato giù da un precipizio un poliziotto francese. In questi casi è lo stesso Gibbs a dirgli di non arrabbiarsi troppo. Nutre per Abigail molto affetto e la stessa Abby è molto legata a "Ducky", tanto che molto spesso gli dice che lui è l'unico vero uomo che conosca. Rimane molto scosso quando scopre che Gibbs, con il quale lavora da 15 anni, gli ha nascosto di aver avuto una moglie ed una figlia che sono state uccise. Ma la caratteristica principale che mostra per tutta la serie è la sua abitudine a "parlare" con i cadaveri prima di iniziare le autopsie.

Origine del soprannome 
Viene soprannominato da tutti "Ducky" ("Anatroccolo"). In un episodio si scopre che quel nome gli è stato dato durante gli anni di college, e che, inizialmente, lo detestava; salvo poi ricredersi ed utilizzarlo come soprannome fisso. Il soprannome è un chiaro riferimento al suo cognome: "Mallard" in inglese è il Germano Reale, o anatra selvatica. "The Mallard" è anche il soprannome di una locomotiva a vapore inglese, e Ducky ne possiede un modellino che tiene nella sua sala autopsie.

Note 

Personaggi di NCIS
Medici immaginari
Scienziati immaginari
Psicologi immaginari